Насави (ан-Насави, также — Нисави, Несеви) — нисба, указывающая на происхождение её носителя из города Ниса (Наса, Неса) или его окрестностей.

 Али ибн Ахмад ан-Насави (1010—1075) — среднеазиатский математик и астроном.
 Ан-Насави, Шихаб-ад-дин Мухаммед (ум. около 1250) — автор «Жизнеописания султана Джалал ад-Дина Манкбурны».
 Абу Абдуррахман Ахмад ан-Насаи  (829—915) — мусульманский учёный, один из выдающихся знатоков хадисов.